Wyniki Grand Prix Skandynawii, siódmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To czwarte zawody o Wielką Nagrodę Skandynawii.

Z powodu opadów deszczu, turniej rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Jonas Davidsson, natomiast rezerwę toru stanowili Peter Ljung oraz Fredrik Lindgren.

Pierwotnie z dziką kartą nominowano Mikaela Maxa, jednak z powodu kontuzji nie mógł wystąpić.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (8) Jarosław Hampel (Polska)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (16) Mikael Max (Szwecja) (16) Jonas Davidsson (Szwecja)
 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (17) Jonas Davidsson (Szwecja) (17) Peter Ljung (Szwecja)
 (18) Peter Ljung (Szwecja) (18) Fredrik Lindgren (Szwecja)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po szóstej rundzie Grand Prix.

Opis 

Jason Crump przerwał passę czterech zwycięstw z rzędu Tony Rickardssona. Jednak przewaga Szweda jest tak duża, że do szóstego tytułu brakuje mu jedynie czterech punktów. Najlepszy występ w historii startów zanotował Andreas Jonsson, który na swoim torze (w szwedzkiej lidze reprezentuje barwy miejscowego Luxo Stars Målilla zajął drugie miejsce.

W półfinale wystąpił Tomasz Gollob – ostatecznie sklasyfikowany na siódmym miejscu. Jarosław Hampel był jedenasty, a Tomasz Chrzanowski po raz kolejny ostatni.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Malilla.

Zobacz też 
 Grand Prix Skandynawii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2005
 Sezon żużlowy 2005

Skandynawia
2005
2005 w Szwecji